Skye – wyspa w Szkocji, w archipelagu Hebrydów Wewnętrznych
 Skye Edwards – brytyjska piosenkarka
 Skye Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex